Protogeneia () ist

in der griechischen Mythologie:
 Protogeneia (Tochter des Deukalion) und der Pyrrha, die erste von Menschen erschaffene Frau
 Protogeneia (Tochter des Kalydon), von Ares Mutter des Oxylos
 Protogeneia (Tochter des Erechtheus), die sich für ihr Land opfert

weitere Bedeutungen:
 (147) Protogeneia, ein Asteroid